Carlos Armendariz, llamado Armendariz (nacido en Orcoyen, Navarra el 22 de octubre de 1969), es un ex pelotari español de pelota vasca en la modalidad de mano.

En su palmarés consta el subcampeonato en el Manomanista de 2ª en 1994, y en el Campeonato navarro del Cuatro y Medio del año 2001.

Final del manomanista de 2ª Categoría

Bibliografía 

Pelotaris de España
Manistas
Deportistas de Navarra
Nacidos en Orcoyen